Нибоу има више значења:
 Нибоу (Илиноис)
 Нибоу (Кентаки)